В 1977—1992 гг. Намибия делилась на 26 округов. В августе 1992 года округа были реорганизованы в 13 областей (regions), которые в свою очередь делятся на 102 (избирательных) округа (constituencies). В 2002 году количество избирательных округов увеличено до 107. 9 августа 2013 года область Окаванго разделена на Восточное Каванго и Западное Каванго.

Области Намибии:

 Код: код области согласно стандарту ISO 3166-2:NA.

Ссылки 
 Области Намибии на сайте Statoids.com

Примечания 

 
Списки:Намибия